Anna Kijowska (ok. 985–1018) – pierwsza żona Jarosława Mądrego
 Anna Jarosławówna (1024–1076) – córka Jarosława Mądrego, królowa Francji